Miejscowości w USA:
 Sand Hill – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
Gminy w USA:
 Sand Hill (ang. Sand Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Sand Hill (ang. Sand Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir